Bârlad (stad), stad in Roemenië
 Bârlad (rivier), rivier in Roemenië